Otacílio Pessoa da Cunha Lima, (Belém, 2 de maio de 1927 — Natal, 2005) foi um advogado, promotor de justiça e procurador da República. Faleceu aos 78 anos de idade.

Cronologia 
 Em 1956 atuou como adjunto de promotor no Termo Sede da comarca de Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte;
 Como promotor de justiça dirigiu a comarca de Pedro Velho, no estado do Rio Grande do Norte, em 1960;
 Exerceu por duas vezes a função de procurador da República, entre os anos de 1971 e 1972.
 No ano de 1973 assumiu a comarca de Natal, sendo o primeiro curador;
 Em 1978 continuou atuando na comarca de Natal;
 Em 1979 recebe a função de procurador da Justiça da comarca de Natal, sendo o segundo procurador da referida comarca.
 Entre 1975 e 1987 foi procurador-geral da Justiça;
 No dia 21 de janeiro de 1983 se aposenta no cargo de segundo procurador da Justiça.
 Foi jurista do TRE por duas ocasiões, na primeira entre os anos de 1988 e 1990, e na segunda entre 1991 e 1993.

Otacilio Pessoa Cunha Lima
Juristas da Paraíba